Sixteen Mile Creek ist der Name folgender Flüsse:

in Australien:
 Sixteen Mile Creek (Mackenzie River), Nebenfluss des Mackenzie River (Fitzroy River) in Queensland
 Sixteen Mile Creek (Yappar River), Nebenfluss des Yappar River in Queensland

in Kanada:
 Sixteen Mile Creek (Boyne River), Nebenfluss des Boyne River (Lake of Bays) in Ontario
 Sixteen Mile Creek (Niagara Region), Zufluss des Ontariosees in der Regional Municipality of Niagara in Ontario
 Sixteen Mile Creek (Halton Region), Zufluss des Ontariosees in der Regional Municipality of Halton in Ontario

in Neuseeland:
 Sixteen Mile Creek (Shotover River), Nebenfluss des Shotover River in der Region Otago

in den Vereinigten Staaten:
 Sixteen Mile Creek (Missouri River), Nebenfluss des Missouri River in Montana